Jamaica International Invitational 2017 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 20 maja 2017 w stolicy Jamajki – Kingston. Zawody były pierwszą odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w lekkoatletyce
Jamaica International Invitational
2017 w Ameryce Północnej
Jamajka w XXI wieku